Cyphelium är ett släkte av lavar. Cyphelium ingår i familjen Physciaceae, ordningen Teloschistales, klassen Lecanoromycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Externa länkar

Sporsäcksvampar
Cyphelium